7-й уланський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Galizisches Ulanen-Regiment «Erzherzog Franz Ferdinand» Nr. 7

Дата заснування — 1758 рік. Перша назва — Полк драгунів Юнґ-Льовенштайн (Dragoner-Regiment Jung-Löwenstein).

Почесний шеф — Франц Фердинанд.

Історія полку 
 1769 — 18-й кавалерійський полк
 1798 — нова назва — 4-ий полк легких драгунів
 1848–1896 — 7-ий полк уланів ерцгерцога Карла-Людвіга
 1896–1915 — 7-й полк уланів Франца Фердинанда
 з 1915 — просто 7-ий полк уланів

Особовий склад полку 
Національний склад (1914 рік) — 72% українці, 22% поляки та 6% інших.

Мова полку (1914) — українська.

Набір рекрутів (1914 рік) — у місті Львів.

Дислокація полку 

 1907–1914 рік — полк у гарнізоні міста Штоккерау
 1914 рік — II корпус, 3 кавалерійська дивізія, 10 Бригада кавалерії.

Командири полку 
 1859: Петер Леопольд Спаноккі
 1865: Рудольф фон Берліхінґен
 1879: Вільгель Ґрадль
 1914: Ернст Прімавесі

Див. також 
 Улани (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Galizisches Ulanen — Regiment «Franz Ferdinand.» Nr. 6 http://www.kuk-wehrmacht.de/regiment/ulanen/u07.html 
 Z historii Ułanów ks.Józefa https://web.archive.org/web/20160304190924/http://forum.ulani.pl/viewtopic.php?t=70
 Austrian Cavalry Regiments and Their Commanders 1792–1815: the Uhlans http://www.napoleon-series.org/military/organization/Austria/cavalry/c_austriancav2.html 
 Allmayer-Beck/Lessing: Die k.u.k. Armee 1848–1918. Bertelsmann, München 1974.
 Alphons v. Wrede: Geschichte der K.u.K. Wehrmacht von 1618 bis Ende des XIX Jh. Wien 1898–1905.
 B. M. Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. WUV-Univ.-Verl., Wien 1999.
 Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Wien 1967.
 Osprey Military. Men-at-arms Series Nr. 329.

Уланські полки Австро-Угорщини